Der Challenger Hamburg 2022 (auch Hamburg Ladies and Gents Cup) war ein Tennisturnier für Damen in Hamburg. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 18. bis 23. Oktober 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Hamburg